Bosnië-Herzegovina
 Orahovo (Breza), een plaats in de gemeente Breza, Bosnië-Herzegovina
 Orahovo (Foča), een plaats in de gemeente Foča, Bosnië-Herzegovina
 Orahovo (Rogatica), een plaats in de gemeente Rogatica, Bosnië-Herzegovina
 Orahovo (Travnik), een plaats in de gemeente Travnik, Bosnië-Herzegovina

Montenegro
 Orahovo (Bar), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Bar
 Orahovo (Petnjica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Petnjica
 Orahovo (Podgorica), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Podgorica
 Orahovo (Šavnik), een plaats in de Montenegrijnse gemeente Šavnik

Servië
 Orahovo (Raška), een plaats in de Servische gemeente Raška